Ляо

 Ляо — государство кидань-монголов (907—1125).
 Северная Ляо — государство, отколовшееся от империи Ляо в 1122 году.
 Западная Ляо (Каракитайское ханство) — феодальное государство в Средней и Центральной Азии в 1140—1218 гг.
 Поздняя Ляо — государство киданей в Маньчжурии (1216—1216).
 Ляо ши — официальная история династии Ляо.
 Дядюшка Ляо - собирательный образ китайца, хозяина мануфактуры, который производит низкокачественный товар.

 Ляо (фамилия)